Floria Gueï (1990-), une athlète française.
 Marc-Éric Gueï (1980-), un footballeur international ivoirien.
 Robert Guéï, un officier général et une personnalité politique ivoirienne (1941 - 2002).
 Guei Thérèse (?-), une actrice ivoirienne.